Chionomyces är ett släkte av svampar. Chionomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chionomyces